Can Llopart (Castelldefels), masia al municipi de Castelldefels (Baix Llobregat) 
 Can Llopart (Corbera de Llobregat), masia de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Can Llopart (la Palma de Cervelló), masia al sud del municipi de la Palma de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat 
 Can Llopard de Baix
 Can Llopart de la Costa o de Subirats, masia al municipi de Subirats (l'Alt Penedès) 
 Jaciment arqueològic de Can Llopart, jaciment prehistòric del municipi de Sant Quintí de Mediona (l'Alt Penedès)
 Torrota de Can Llopart, torre de guaita medieval a la zona dels Casots, al municipi de Subirats (Alt Penedès)